Астрецова Светлана Константиновна (род. 16 октября 1990 года, Москва, Россия) — российский режиссёр, продюсер, поэт.
Член Экспертного совета Министерства культуры РФ по неигровому кино (с июля 2020 г.)

Биография 
Окончила Институт журналистики и литературного творчества при Союз журналистов Москвы по специальностям тележурналистика и режиссура документального кино (Мастерская В. С. Калинина) и литературное творчество (Мастерская Л. А. Аннинского).

В 2015 году выпустила в свет дебютный поэтический сборник «По направлению к готике», который в 2017 году был переиздан компанией Ridero под названием «В руках у вас».

С 2016 года режиссёр, продюсер, сценарист кинокомпании «Вишневый сад».

Первая режиссерская и сценарная работа Астрецовой — документальный фильм «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» — история жизни и творчества Сергея Дягилева, человека, познакомившего Европу с русским искусством Серебряного века. Фильм был представлен в «Российских программах» 39-ого ММКФ, а так же показан во Франции
 и Казахстане
.

В 2018 году на экраны вышел документальный телепроект «Класс», приуроченный к 280-летнему юбилею «Академии русского балета имени А. Я. Вагановой» и Году балета в России. В фильме приняли участие ректор академии Николай Цискаридзе, известные педагоги, ученики. Мемуары Агриппины Вагановой в фильме озвучены Аллой Демидовой. Телепремьера прошла на канале Россия-К. Критики отмечали, что «фильм отличается от большинства документальных лент необыкновенно выверенной логической точностью». Кроме того критики оценили художественный язык автора, его последовательность в выборе тем для фильмов
 и умение «сделать историю русского балета достоянием широкого круга зрителей».

В 2019 году к юбилею А. Н. Вертинского вышел фильм «Вертинский. Одинокий странник», в котором снимались Эдвард Радзинский, Андрей Макаревич и Дмитрий Воденников. Фильм был показан по каналам «Россия-К», «ОТР», «НТВ Мир»
. Фильм вышел в прокат в кинотеатрах России (прокатчик Cinemaus Studio). Интернет-релиз был выпущен компанией «Веста».Фильм был представлен в программе 41-го Московский международный кинофестиваль Был представлен на фестивалях: Русское зарубежье (кинофестиваль), «Бродский фест», «Лучезарный Ангел», «Русское зарубежье», «Влюблённые в искусство», «На благо мира», «Журавли» и др. Отмечен рядом призов, получил положительные оценки критиков. В частности, они отмечали, что одной из удач фильма стал тщательно реконструированный исторический фон, контекст, в который включены и участники картины, и зрители.
«Вертинский. Одинокий странник» — один из немногих документальных фильмов, который шел в кинопрокате по всей России и включался в рейтинги наряду с художественными картинами.

В 2021 году издательство АСТ выпустило в свет книгу Светланы Астрецовой «Зеркальный лабиринт». 

Сборник, включивший в себя стихотворения,  философские притчи, авторскую графику, а также художественные переводы поэзии Жана Кокто, был впервые представлен на книжном фестивале «Красная площадь» и вызвал активное обсуждение в СМИ.
По словам поэта и философа Владимира Микушевича, книга «обладает свойством, не так уж часто встречающимся в современной поэзии: она, подобно лабиринту, вовлекает в себя читающего» и является «едва ли не первым опытом поэтического освоения жутковатой культуры самоизоляции, в которой оживают древние поверья».
По мнению писателя Андрея Максимова: "Стихи Светланы Астрецовой очень умело, я бы даже сказал изысканно написанные, могут вызывать и восторг, и гнев потому что это очень своеобразная поэзия. Мы привыкли, что поэт – это тот, кто исповедуется. Мне показалось, что Светлана как бы играет разные роли, и её книга – это театр одной актрисы".

"Зеркальный лабиринт" стал лучшей книгой в номинации "Художественная литература" по версии Независимой газеты за 2021 год.

Библиография 
 По направлению к готике // Издательство: У Никитских ворот. — 2015. — ISBN 978-5-00-095047-0.
 В руках у вас // Литагент Ридеро. — 2017. — ISBN 978-5-4485-1420-3.
Зеркальный лабиринт // Издательство: АСТ. - 2021 - ISBN 978-5-17-138504-0

Фильмография 
 2017 «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева»  44 минуты — Режиссёр, автор сценария
 2018 «КЛАСС» 52 минуты — Режиссёр, автор сценария, продюсер
 2019 «Вертинский. Одинокий странник» 52 минуты — Режиссёр, автор сценария, продюсер, режиссёр монтажа

Призы и награды 
 Приз зрительских симпатий – фильм «КЛАСС» — Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, 2022 г. // РИА-новости
 Лучшая книга в номинации "Художественная литература" "Зеркальный лабиринт" - по версии Независимой газеты за 2021 год.
 Главный Приз – картине «Вертинский. Одинокий странник» — за высокий художественный уровень, мастерское использование выразительных средств в документальном кино, яркое и глубокое раскрытие образа большого художника – отразившего душу России, режиссеру Светлане Астрецовой 2021 г.
 PEOPLE’S CHOICE Award «Вертинский. Одинокий странник» 2020 г.// 13-й Фестиваль российского документального кино в Нью-Йорке
 Лучший сценарий документального фильма «Вертинский. Одинокий странник» 2020 г.// IV Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце»
 Премия За доброту в искусстве "На благо мира" режиссеру фильма Вертинский. Одинокий странник 2020г.//Winner-tv
 Специальный приз режиссёру фильма «Вертинский. Одинокий странник» За проникновенный фильм-размышление о судьбе Александра Вертинского 2020 г. // XXIХ МКФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
 Специальный приз режиссёру фильма «Вертинский. Одинокий странник» За освещение малоизвестных страниц биографии великого русского артиста" 2019 г.// XIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»
 Специальный приз Дирекции МКФ 2019 г фильму «Вертинский. Одинокий странник» // XVI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»
 Специальный приз «За доброту в искусстве» фильму «Вертинский. Одинокий странник» 2019 // Первый кинофестиваль «Журавли»
 Специальный приз Дирекции МКФ «За лучший документальный фильм, посвящённый Году балета в России» фильму «Класс» // XV Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»
 «Лучший документальный фильм года» (2018 г.) (фильм «Класс») // журнал «Эстет»
 Специальный приз СДМКТ фильму «Класс» // Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» — 2019
 Специальный приз «За освещение малоизвестных страниц истории Русской культуры за рубежом» фильму «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» // XI Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»
 Специальный приз Дирекции МКФ за режиссёрский дебют в документальном кино фильму «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева»// XIV Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»

Примечания

Ссылки 
 Фильмография Светланы Астрецовой на КиноПоиск
 Страница Светланы Астрецовой в Онлайн-кинотеатре Ivi.ru
 Страница Светланы Астрецовой на сайте Ruskino.ru
 Сборник стихотворений Светланы Астрецовой «По направлению к готике» на сайте книжной ярмарки Non/fiction 
 День литературы. Рецензия на книгу «По направлению к готике»
 Литературная газета. Он нес людям красоту. Рецензия на фильм «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» 
 NEWS.RU Испытание, которое стоит пройти. Рецензия на фильм «Класс»
 Газета «Московская правда». ЖИЗНЬ НА КОНЧИКАХ ПУАНТОВ. Рецензия на фильм «Класс» 
 Рамблер. Три эпохи Александра Вертинского. Рецензия на фильм Светланы Астрецовой 
 Журнал «ЭВести». Рецензия на фильм Светланы Астрецовой «Вертинский. Одинокий странник» 
 Телеканал «Москва 24». Программа «Все свои» Гость — режиссер и продюсер Светлана Астрецова
 Радио «Комсомольская правда». Программа «Цепные псы»: Перестанут ли в год кино снимать плохие фильмы? Гость — режиссер и поэт Светлана Астрецова
 Радио Медиаметрикс. Программа «В этот Weekend» Гость — режиссер и продюсер Светлана Астрецова
 Учительская газета. Три биографии одинокого странника. Рецензия на фильм «Вертинский. Одинокий странник» 
 Журнал «Южное сияние» (№3, 2021). Рецензия А. Карпенко на книгу «Зеркальный лабиринт»